Фонта́н-дю-Косс () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лот. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 470 км на південь від Парижа, 120 км на північ від Тулузи, 30 км на північний схід від Каора.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належав до нового об'єднаного регіону Окситанія.

1 січня 2016 року Фонтан-дю-Косс, Бомат, Лабастід-Мюрат, Сен-Совер-ла-Валле i Ваяк було об'єднано в новий муніципалітет Кер-де-Косс.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Фонтан-дю-Косс на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Фонтан-дю-Косс на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Лот

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Лот